Thornton může být:

příjmení
 Thornton (příjmení)

křestní jméno 
 Thornton Dial (1928–2016), americký výtvarník 
 Thornton Wilder (1897–1975), americký spisovatel

další významy
 Grant Thornton International, poradenská firma
 Grant Thornton Tower, mrakodrap v Chicagu
 Thornton Heath, londýnská čtvrť
 Thornton (Colorado), město v USA
 Thornton (New Hampshire), město v USA
 USC Thornton School of Music, hudební škola v Los Angeles